Many peut désigner :

Toponyme
aux 
 Many, une ville dans l'état de la Louisiane 
en 
 Many, une commune dans le département de la Moselle
en 
 Many, un village
en Pologne
 Many, un village dans la voïvodie de Mazovie

Personnalités
Serafino Many (1847-1922), cardinal catholique italien.

Homonymie de toponyme